Youyi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Youyi (socken i Kina, Zhejiang), 
 Youyi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Youyi (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar